Henton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Henton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset